

Лазьники — село в гміні Злотория Злоторийського повіту Нижньосілезького воєводства
 Лазьники — село в гміні Здуни Ловицького повіту Лодзинського воєводства